El nombre de iglesia de Sant Feliu puede aludir a alguno de los siguientes templos cristianos:

 Iglesia de Sant Feliu, en la localidad barcelonesa de San Feliu de Savasona. 
 Iglesia de Sant Feliu, en la parroquia gerundense de Llagostera.